Un arc-en-ciel est un phénomène optique et météorologique.

Il donne son nom à des entités qui évoquent les mêmes couleurs.

Animaux 
 Le guêpier arc-en-ciel est un oiseau d'Australie.
 Le Serpent arc-en-ciel ou Waagal est un être mythologique majeur pour le peuple Aborigène d'Australie.
 La truite arc-en-ciel est une truite commune du sous-continent nord-américain.

Architecture et lieux 
 L'Arc-en-ciel (monument) est une arche monumentale, en forme d'arc-en-ciel, située à Kiev en Ukraine.
 L'Arc-en-ciel (Pologne) est un monument situé à Varsovie en Pologne
 La Résidence Arc-en-ciel est un quartier sur la commune de Rémire-Montjoly, en Guyane française.
 Le tramway arc-en-ciel est surnom du tramway d'Angers, inspiré par son design.

Domaine technique 
 L'Arc-en-Ciel est le nom donné à plusieurs avions de raid trimoteurs conçus par René Couzinet, un exemplaire ayant été piloté par Jean Mermoz.
 Un pont arc-en-ciel est un type de pont en bois conçu en Chine sous la dynastie des Songs entre 960 et 1279.
 Une table arc-en-ciel est, en cryptologie, une structure de données créée en 2003 par Philippe Oechslin pour retrouver un mot de passe à partir de son empreinte.

Domaine artistique, littéraire et culturel 
 Arc-en-ciel (Ivan Aïvazovski), tableau d'Aïvazovsli (1873)
 L'Arc-en-ciel, roman de D. H. Lawrence (1915).
 Arc-en-Ciel, œuvre du sculpteur Mauro Staccioli.
 L'Arc-en-Ciel, groupe de rock japonais (s'écrit avec des tildes au lieu de traits d'union).
 « Maillot arc-en-ciel », maillot distinctif du vainqueur d'un championnat du monde de cyclisme.
 « L'Arc-en-ciel », collection de livres lancée par la Maison de la bonne presse.
 L'Arc-en-ciel (en russe Радуга), film soviétique de Marc Donskoï (1944).
 L'Arc-en-ciel, film géorgien de Nana Djordjadze (2008).
 L'Arc-en-ciel magique, série de romans de Daisy Meadows.
 Arc-en-ciel, station de radio locale française qui émet dans le département du Loiret.
 L'Arc-en-Ciel, chanson de Léo Marjane créée en 1939 sur des paroles de Marc-Cab et une musique de Harold Arlen
 Un arc-en-ciel, chanson écrite par Amanda Maruani en 2013
 Arc-en-ciel le plus beau poisson des océans, une série de livres pour enfants
 L'Arc～en～Ciel, un group de rock alternatif japonais

Politique 
 L'Arc-en-ciel - Vallée d'Aoste, coalition politique valdôtaine en Italie.
 Coalition arc-en-ciel, nom sous lequel fut désigné usuellement en Belgique le premier gouvernement de Guy Verhofstadt, entre juillet 1999 et juin 2003.
 Coalition arc-en-ciel, union des dissidents des progressistes-conservateurs et libéraux, en politique fédérale canadienne, avant que ses membres ne fondent le Bloc québécois.

Autres 
 Opération Arc-en-ciel, opération militaire controversée de l'armée israélienne qui s'est déroulée en mai 2004 à Rafah.
 Nation arc-en-ciel désigne l'Afrique du Sud dans la période post-apartheid.
 Flotte Arc-en-Ciel, nom de la flotte des navires de l'ONG Greenpeace.
 Réseau Arc-en-ciel, réseau de cars interurbains qui couvre le territoire entier de la Haute-Garonne.
 Rocade Arc-en-Ciel, une voie rapide de la banlieue de Toulouse.
 Gâteau arc-en-ciel, une sorte de gâteau américain.
 Arc-en-Ciel, le réseau interurbain du département du Nord.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre